FCW est un sigle qui peut désigner :
 Florida Championship Wrestling, une fédération de catch américaine ;
 Full Control of Well, un outil logiciel d'optimisation de production pétrolière ;
 Franz Carl Weber, une chaîne suisse de magasins de jouets.